OCV steht als Abkürzung für: 

 die historisch-kritische Ausgabe des Gesamtwerks Voltaires (Œuvres complètes de Voltaire) 
 Oberschwäbischer Chorverband 1885
 Ostfriesischer Chorverband
 Oberwalliser Chor- und Cäcilienverband
 Open-circuit voltage
 eine kommunistische Organisation in Volta ()
 Automatisierte Qualitätssicherungsverfahren zur Klarschriftüberprüfung in der Bildverarbeitung ()
 Aguas Claras Airport, Flughafen in Ocaña (Kolumbien) im IATA-Code 

Abkürzung